Рыпаков — русская фамилия. Известные носители:

 Рыпаков, Денис Сергеевич (род. 1980) — казахстанский легкоатлет, спринтер.
 Рыпаков, Сергей Павлович (1958—2020) — советский казахский легкоатлет.

 Рыпакова, Ольга Сергеевна (Алексеева; род. 1984) — казахстанская легкоатлетка, прыгунья тройным.